Obhájcem titulu ve čtyřhře juniorek na newyorském US Open 2013 byl americký pár Gabrielle Andrewsová a Taylor Townsendová, jehož členky se rozhodly v soutěži nestartovat.

Roli favoritek potvrdila nejvýše nasazená dvojice sedmnáctiletých Češek Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové, která ve finále přehrála švýcarsko-španělské turnajové trojky Belindu Bencicovou se Sarou Sorribes Tormovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Po výhře zatančily šampiónky tanec připravený pro tuto příležitost. V juniorské kategorii tak český pár ještě ani jednou neprohrál. 

Obě české tenistky získaly třetí grandslamový titul v řadě, když v červnu nejdříve triumfovaly na French Open a v červenci pak ve Wimbledonu.

Nasazené páry 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (vítězky)
  Ana Konjuhová /  Antonia Lottnerová (semifinále)
  Belinda Bencicová /  Sara Sorribesová Tormová (finále)
  Elise Mertensová /  İpek Soyluová (semifinále)
  Angelina Kalininová /  Irina Šimanovičová (čtvrtfinále)
  Louisa Chiricová /  Alejandra Cisnerosová (1. kolo)
  Alice Matteucciová /  Nina Stojanovićová (čtvrtfinále)
  Majo Hibiová /  Ajaka Okunová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 

| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Alice Matteucci  Nina Stojanović
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Fiona Ferro  Margot Yerolymos
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Tornado Alicia Black  Peggy Porter
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Varvara Flink  Jamie Loeb
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Kamonwan Buajam  Sun Ziyue
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[5]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Katherine Ip  Szabina Szlavikovics
| RD1-score14-1=78
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Beatrice Lombardo  Jasmine Paolini
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ana Konjuh  Antonia Lottner
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= M Adači  H Jamamoto
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= H Dart  J Fett
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= M Bouzková  K Schmiedlová
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=7
| RD3-team03= A Matteucci  N Stojanović
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=9
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= A Konjuh  A Lottner
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=[11]

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Čtyřhra juniorek na US Open 2013  na stránkách Mezinárodní tenisové federace

US Open 2013
Juniorský tenis v roce 2013